Niemcy:
 Rauda – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Osoby:
 Christian Rauda – autor
 Fritz Rauda – architekt
 Wolfgang Rauda – architekt